Endpunkt steht für:
 das Ziel einer klinischen Studie in der Medizin:
 Primärer Endpunkt, das erstrangige Ziel der Studie
 Sekundärer Endpunkt, das zweitrangige Ziel der Studie
 Surrogat-Endpunkt, einen ersatzweisen Messwert in der Studie
 ein Synonym für Sender oder Empfänger in der Kommunikation
 einen Planungsparameter beim Entwurf von Straßen, siehe Zielpunkt (Straßenentwurf)

 in der Chemie Endpunkt einer Titration